Сен-Боли́з (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Корню. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12212.

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 140 км восточнее Тулузы, в 70 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 98 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 51 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 38 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 58,8 %). Из 38 активных работали 32 человека (18 мужчин и 14 женщин), безработных было 6 (1 мужчина и 5 женщин). Среди 13 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 9 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка
 Пещера Ландрик

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон